Jan I. Klevský (16. února 1419 – 5. září 1481) byl klevský vévoda a hrabě z Marky.

Život 
Jan se narodil jako syn Adolfa I. Klevského a Marie Burgundské. Vyrůstal v Bruselu u burgundského dvora svého strýce Filipa Dobrého. Klévsku vládl v letech 1448 - 1481 a Marku od roku 1461 po smrti svého strýce Gerharda, který vedl válku proti svému bratrovi.
Cedl tři války s kolínským kurfiřtem a nakonec Ruprechta Falckého porazil dobytím měst Xanten a Soest. V těchto válkách ho podporoval jeho strýc Filip III. Dobrý, přinášející Kleve-Mark do sféry burgundského vlivu. Jeho sňatek roku 1455 s Alžbětou, dcerou Jana II. z Nevers z boční větve burgundského rodu tento vliv ještě posílil.

Jan se v roce 1451 stal rytířem burgundského Řádu zlatého rouna. V roce 1473 pomohl burgundskému vévodovi Karlovi Smělému dobýt vévodství Guelders. Zemřel v září 1481 a byl pohřben po boku svých předků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kleve.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Klevští vévodové
Hrabata z Marky
Rytíři Řádu zlatého rouna
Poutníci do Jeruzaléma
Pohřbení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kleve
Narození 16. února
Narození v roce 1419
Úmrtí 5. září
Úmrtí v roce 1481
Muži